Карла Суарес Наварро — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Луция Шафаржова — защищала свой титул, однако проиграла во втором раунде.

Общая информация 
Одиночный турнир собрал семь представительниц топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стала Анжелика Кербер (№ 2 в мире на тот момент). Немецкая спортсменка проиграла уже в первом своём матче второго раунда китаянке Чжэн Сайсай. Прошлогодняя чемпионка Луция Шафаржова (№ 10 в мире) защищала свой титул в качестве седьмого номера посева, но также проиграла во втором раунде - турецкой спортсменке Чагле Бююкакчай. Победительница розыгрыша турнира 2014 года Симона Халеп (№ 3 в мире) была посеяна под вторым номером, но также потерпела неудачу во втором раунде, проиграв россиянке Елене Весниной. В итоге из сеянных теннисисток до финала смогла добраться № 8 посева Карла Суарес Наварро (№ 11 в мире). Она в итоге смогла завоевать титул, переиграв в решающем матче несеяную Елену Остапенко. Карла стала первой представительницей Испании, которая выиграла местный турнир в одиночном разряде. В основном розыгрыше турнира приняли участие пять представительниц России, лучшей из которых стала Елена Веснина, добравшаяся до четвертьфинала, в котором проиграла чемпионке турнира Карле Суарес Наварро.

Посев 
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.

  Анжелика Кербер (Второй раунд)
  Симона Халеп (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Гарбинье Мугуруса (Четвертьфинал)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Белинда Бенчич (Второй раунд)
  Луция Шафаржова (Второй раунд)
  Карла Суарес Наварро (Титул)
  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Каролина Плишкова (Первый раунд)
  Тимея Бачински (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Элина Свитолина (Первый раунд)
  Сара Эррани (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2016